Список лучших бомбардиров Чемпионата Хорватии ():

Список

Распределение по клубам

См. также 
Лучшие бомбардиры чемпионата Югославии по футболу

Футболисты Хорватии
Чемпионат Хорватии по футболу